

Geografia

Austria 
 Pfaffenhofen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Niemcy 
 Pfaffenhofen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heilbronn
 Pfaffenhofen an der Ilm – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Pfaffenhofen an der Ilm – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm
 Pfaffenhofen an der Glonn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Dachau
 Pfaffenhofen an der Roth – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm
 Pfaffenhofen an der Roth – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neu-Ulm

Zobacz też 
 Pfaffenhof
 Pfaffenhoffen